Salzkrieg steht für den:
 Salzkonflikt 1291–92 um das Salzmonopol zwischen dem Erzbistum Salzburg und den habsburgischen Salzkammergut, siehe auch Konrad IV. von Fohnsdorf-Praitenfurt und Bad Ischl #Der Salzkonflikt des Hochmittelalters.
 Krieg von Ferrara, zwischen 1482 und 1484 ausgetragener Konflikt zwischen der Republik Venedig und den Este aus Ferrara. 
 Salzkrieg 1540 ausgebrochener Konflikt zwischen dem Kirchenstaat und Perugia um die vom Papst Paul III. eingesetzte Salzsteuer.
 Salzkrieg 1551–1559, Konflikt zwischen Papst Paul IV. und Philipp II. von Spanien, König von Neapel und Sizilien.
 Ochsenkrieg 1611 um die Salinen von Reichenhall zwischen dem Erzbistum Salzburg und dem Herzogtum Bayern.

Siehe auch:
 Schlacht zwischen Hermunduren und Chatten 58 n. Chr., bekannt als Salzschlacht